Косинский — фамилия; имеет женскую форму Косинская. Известные носители:
 Косинские — дворянский и баронский род.

Персоналии 
 Косинский, Адам Амилькар (псевдоним Биберштейн; 1815—1893) — польский писатель-романист, геральдик.
 
 Косинский, Викентий Викентьевич (1835—1883) — российский геолог польского происхождения.
 
 Косинский, Дмитрий Владимирович (род. 1989) — украинский легкоатлет, копьеметатель.
 Косинский, Ежи (1933—1991) — американский писатель.
 Косинский, Иван Владимирович (1887—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 Косма Косинский — преподобный Русской православной церкви.
 Косинский, Криштоф (1545—1593) — предводитель казацкого восстания в 1591—1593 гг.
 Косинский, Лев Афанасьевич (1909—1984) — советский дирижёр, заслуженный деятель искусств Карельской АССР (1959).
 
 Косинский, Юлиан (1833—1914) — польский хирург.
 Косиньский, Юзеф (1753—1821) — польский художник.

См. также 
 Косински
 Коссинский